Larsen & Toubro - um conglomerado indiano que atua nos setores de construção e engenharia
Bent Larsen - um enxadrista dinamarquês

Localidades

Plataforma de gelo Larsen

Larsen Bay

Desambiguação